Nogatschleuse bezeichnet Schleusenbauwerke an der Nogat in Polen:
 Schleuse zwischen Nogat und Liwa bei Biała Góra; siehe Schleusenanlage an der Nogat
 Schleuse zwischen Nogat und Weichsel bei Biała Góra; siehe Schleusenanlage an der Nogat
 Nogatschleuse bei Michałowo
 Nogatschleuse bei Rakowiec
 Nogatschleuse bei Szonowo